Peter Hennessy ist der Name folgender Personen:

 Peter Hennessy (Kameramann), britischer Kameramann (1916–1976)
 Peter Hennessy, Baron Hennessy of Nympsfield, britischer Historiker (* 1947)